Glorieta Marqués de Vadillo - rotonde in Madrid
 Marqués de Vadillo (metrostation) - metrostation bij bovenstaande rotonde